William Winter Jefferson o William Jefferson (1876-1946) – attore del cinema muto
William J. Jefferson – politico statunitense
William Jefferson (1951-1995) – bibliotecario statunitense, diplomatico delle Nazioni Unite
Will Jefferson (1979) – crickettista britannico